Checcucci – cognome italiano
 Maurizio Checcucci – ex velocista italiano